Nowakowski ist ein Familienname und eine Variante des Familiennamens Nowak.

Namensträger 
 Andrzej Jacek Nowakowski (* 1971), polnischer Politiker
 Anton Nowakowski (1897–1969), deutscher Organist, Dirigent und Komponist
 Friedrich Nowakowski (1914–1987), österreichischer Jurist, Universitätsprofessor und Staatsanwalt
 Henryk Nowakowski (1913–1992), deutscher Mediziner
 Kenneth Nowakowski (* 1958), kanadischer ukrainisch-griechisch-katholischer Geistlicher, Bischof von London
 Piotr Nowakowski (* 1987), polnischer Volleyballspieler
 Radosław Nowakowski (* 1955), polnischer Autor, Übersetzer, Verleger und Schlagzeuger
 Richard Nowakowski (* 1955), deutscher Boxer
 Robert Nowakowski (* 1967), polnischer Handballspieler
 Tadeusz Nowakowski (1917–1996), polnischer Schriftsteller
  

Familienname